Григо́рий Тито́в:
 Титов, Григорий Васильевич (1886—1919) — большевик, участник Октябрьской революции и гражданской войны.
 Титов, Григорий Иванович (1907—1981) — российский и советский оперный певец, актёр.